Bongas (Watukumpul), een plaats in het onderdistrict Watukumpul, in het regentschap Pemalang in de provincie Midden-Java
Bongas (Bongas), een plaats in Indonesië
Bongas (Pamanukan), een plaats in Indonesië